Хорнбург:

 Хорнбург — деревня в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Хорнбург — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт.